Calibre:
 Calibre — компьютерная программа для управления библиотеками электронных книг.
 Calibre — псевдоним музыкального продюсера и диджея Доминика Мартина.

См. также 
 Калибр (значения)